Die Landesliga NRW ist die fünfthöchste Spielklasse in Deutschland für die Eishockeyvereine in Nordrhein-Westfalen. Sie wird ab 2016 vom Eishockeyverband Nordrhein-Westfalen durchgeführt.

Geschichte 
2004 wurde zwischen Landesliga und Regionalliga die Verbandsliga eingeführt. 2010 wurden Verbands- und Landesliga zur NRW-Liga zusammengelegt. Ab 2016/17 ist die fünfthöchste Liga wieder die Landesliga NRW. 2020 wurde die Landesliga NRW zu Gunsten der Regionalliga West aufgelöst.

Meister 

Landesliga NRW

Verbandsliga NRW

NRW-Liga

Landesliga NRW

Einzelnachweise 

Eishockeyliga in Deutschland